Kvist, är ett efternamn, som kan stavas på olika sätt och som förekommer i flera nordiska länder. Offentlig statistik tillgänglig i november 2015 ger följande antal personer bosatta i de nordiska länderna med stavningsvarianterna
 Kvist: Sverige 2862, Danmark 1309, Norge 179, Finland 678
 Qvist: Sverige 1280, Danmark 1035, Norge 74, Finland 291
 Quist: Sverige 584, Danmark 387, Norge 41, Finland 15
 Kvisth: Sverige 25
 Qwist: Sverige 21, Danmark 113
 Qvisth: Sverige 16
 Quisth: Sverige 13, Danmark 4
 Kwist: Sverige 5
Tillsammans blir detta för Sverige 4806, för Danmark 2848, för Norge 294 och för Finland 984 personer.

Med de tre vanligaste stavningsvarianterna har namnet har använts som ett svenskt soldatnamn.

Personer med efternamnet Kvist eller med varianter av detta namn
 Adrian Quist (1913–1991), australisk tennisspelare
 Alice Kvist (1906–?), svensk målare
 Andreas Qvist (1776–1807), svensk kornett, teckningslärare och konstbrodör
 Anne Quist (född 1957), nederländsk roddare
 Arthur Qvist (1896–1973), norsk ryttare
 Bengt Qvist (1733–1790), svensk bergmästare och ritlärare
 Bertil Qvist (1920–1991), finländsk matematiker
 Carl Qvist (1827–1897), finländsk tidningsman och läkare
 Carl Gustav Quist (1787–1822), svensk konstnär, tecknare och järhandelsbiträde
 Eetu Qvist (född 1983), finländsk ishockeyspelare
 Flemming Quist Møller (1942–2022), dansk musiker, illustratör, filmarbetare och författare
 Gerda Qvist (1883–1957), finländsk medaljkonstnär och skulptör
 Gunnar Qvist (1916–1980), svensk historiker
 Gösta Qvist (1890–1971), svensk skådespelare och filmarbetare
 Hans-Olof Kvist (född 1941), finländsk teolog
 Henrik Quist (född 1981), svensk innebandyspelare
 Janet Quist (född 1955), amerikansk fotomodell och skådespelare
 Johannes Qvist (1879–1961), finländsk geograf och folkbildare
 Kenneth Kvist (född 1944), svensk politiker, vänsterpartist
 Lars Qvist (1712–1790), svensk ämbetsman
 Leonard Qvist (1837–1906), svensk ingenjör 
 Maria Kvist (född 1971), svensk jazzpianist, sångerska och kompositör
 Maria Qvist (1879–1958), svensk politiker, socialdemokrat
 Martin Qvist (1935–2008), dansk målare, grafiker och skulptör
 Mikael Kvist (född 1960), svensk nyandlig författare
 Ole Qvist (född 1950), dansk fotbollsmålvakt
 Per Kvist, artistnamn för Vidar Wexelsen (1890–1947), norsk skådespelare och författare
 Per Olov Qvist (född 1948), svensk filmvetare, recensent och författare
 Per-Ola Quist (född 1961), svensk simmare
 Rasmus Quist Hansen (född 1980), dansk roddare
 Trine Qvist (född 1966), dansk curlingspelare
 Walter Qvist (1890–1961), finländsk kemist
 William Kvist (född 1985), dansk fotbollsspelare
 William Quist (född 1989), svensk ishockeyspelare

Se även
 Kvist, botanisk företeelse
 Kvist (musikgrupp), norskt blackmetal-band
Qvist & Gjers, ingenjörsbyrå i Arboga 1876–1923

Källor 
''

Svenska efternamn
Danska efternamn
Norska efternamn
Efternamn i Finland
Soldatnamn